A 8-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat între 3 și 12 august 2001 la Edmonton, Canada. Au participat 1602 sportivi din 189 de țări. Campionatul a fost organizat pentru prima oară pe continentul american.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul Commonwealth din Edmonton. Acesta a fost construit în anul 1978 pentru Jocurile Commonwealth-ului din 1978.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
27 de atleți au reprezentat România.

 Gabriela Szabo – 1500 m - locul 1 – 5000 m - locul 8
 Lidia Șimon – maraton - locul 1
 Violeta Szekely – 1500 m - locul 2
 Nicoleta Grasu – disc - locul 2
 Mihaela Botezan – 10 000 m - locul 5
 Ionela Târlea – 400 m garduri - locul 6
 Norica Cîmpean – 20 km marș - locul 6
 Cristina Nicolau – triplusalt - locul 6
 Monica Iagăr – înălțime - locul 7
 Oana Pantelimon – înălțime - locul 9
 Constantina Diță – maraton - locul 10
 Marian Oprea – triplusalt - locul 13
 Gheorghe Gușet – greutate - locul 14
 Nuța Olaru – maraton - locul 15
 Adelina Gavrilă – triplusalt - locul 15
 Felicia Țilea-Moldovan – suliță - locul 16
 Ionel Oprea – disc - locul 18
 Elena Hilă – greutate - locul 18
 Silviu Casandra – 20 km marș - locul 22
 Otilia Ruicu – 400 m - locul 24
 Bogdan Țăruș – lungime - locul 27
 Elena Antoci – 1500 m - locul 30
 Alina Gherasim – maraton - locul 30
 Ionuț Pungă – triplusalt - 
 Cristina Pomacu – maraton - 
 Ana Mirela Țermure – suliță -

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Doi atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Olga Bolșova – triplusalt - locul 9
 Ivan Emilianov – greutate - locul 27

Note

Legături externe 
  8TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

Atletism
2001
Atletism